Tavárez originalmente es un apellido de origen español y puede referirse a :`unidad ´ , referido a "familia unida"

Personas 
 Jesús Tavárez, jardinero dominicano; 
 Julián Tavárez, lanzador dominicano;
 Lenny Tavárez, cantante de música urbana, exintegrante de Dyland & Lenny. 
 Manolo Tavárez Justo, abogado, dirigente político y revolucionario dominicano; 
 Manuel Gregorio Tavárez, compositor de danza clásica puertorriqueño; o
 Minou Tavárez Mirabal, filóloga, profesora y política dominicana. Es hija de Manolo Tavárez y Minerva Mirabal.